Союз писателей Казахстана — общественная творческая организация, объединяющая более 750 казахских профессиональных литераторов.

Структура 
В структуре Союза писателей — творческие секции по казахской, русской, уйгурской (с 1932), немецкой и корейской (с 1977) литературе.

В региональной структуре — пять межобластных отделений в Караганде, Семипалатинске, Уральске, Астане, Чимкенте.

Правление Союза писателей находится по адресу: Союз писателей Казахстана, проспект Аблай-хана 105, Алма-Ата, Казахстан.

Печатные органы 
Список периодических изданий союза писателей:
 газета «Қазақ әдебиетi»
 журналы «Жұлдыз»
 «Простор»

История 
Основные события в казахской литературе советского периода:
 В в 1923 году поэт Магжан Жумабаев был направлен из Туркестанской Республики в Москву в Высший литературно-художественный институт В.Брюсова, где познакомился с деятельностью писательских объединений и, в частности, Союза поэтов. И им было задумано создание литературного объединения казахских писателей, которое он назвал «Алқа́» («Коллегия») и написал программу организации. Она была направлена по почте для ознакомления литераторам, живущим в разных городах, и находила сторонников. Программа «Алка» одобрялась в переписках, но не была принята, поскольку не было и собрания. «Алка» организационно осталась неоформленной. Данное намерение создать литературное объединение было признано признаком национализма, попыткой алашордынцев реанимироваться и вредить советскому строю. Независимое литературное объединение было запрещено.
 В 1925 году в республике была создана официальная Ассоциация пролетарских писателей Казахстана.
 1928 — создание журнала «Жаңа әдебиет» (Новая литература), впоследствии переименованного в «Жулдыз».
 В 1928-1930 годы подверглись преследованиям и репрессиям почти все литераторы старой формации, все потенциальные члены «Алка» — Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Джусипбек Аймауытов, Магжан Джумабаев, Мухтар Ауэзов, Кошке Кеменгеров и другие.
 1933 год — начинает издаваться журнал «Простор», ставший печатным органом СПК.
 12 июня 1934 года, за три месяца до открытия первого съезда писателей СССР, состоялся Первый съезд писателей автономной Казахской Республики (входившей в то время в состав Российской Федерации), который объединил всех благонадёжных литераторов в Союз советских писателей Казахстана. Вступительное слово произнёс основатель Союза Сакен Сейфуллин. Первым председателем был избран Ильяс Джансугуров.
 1939 год — Второй съезд писателей Казахстана.
 1951 год. Были арестованы и осуждены на длительный срок историки Е. Бекмаханов, Б. Сулейменов, арестованы учёные-филологи Е. Исмаилова и К. Мухамедханова, последний — за «националистические ошибки в вопросах изучения литературной школы Абая». Вышли постановления ЦК КП Казахстана об антинародной сущности образцов эпоса, связанных с ними научных трудов разных учёных, историков, филологов и научных коллективов. Критиковался роман М. Ауэзова об Абае в редакционной статье «Казахстанской правды» в июне 1953 года.
 В 1954 году (через пятнадцать лет после Второго съезда) состоялся очередной, третий съезд писателей республики; после Великой Отечественной войны ряды Союза писателей начали быстро пополняться, литераторов нацеливали на новую героику советского народа — подъём целины.
 В 1975 году Москвой запрещена литературоведческая книга члена СПК Олжаса Сулейменова «АзиЯ», посвящённая «Слову о полку Игореве», за пантюркизм, автор не издавался восемь лет.
 В 1986 год. Бахытжан Канапьянов подвергся гонениям и критике со стороны партийного аппарата ЦК КПСС и ЦК Компартии Казахстана за своё стихотворение «Позабытый мной с детства язык», опубликованное в журнале «Простор», в котором поэт раскрыл пагубность национальной политики идеологического аппарата того периода. Стихи Б. Канапьянова были под негласным запретом и только с приходом У. Джанибекова (1988 г.) произведения  поэта стали появляться в печати. В дни декабрьских событий в Алма-Ате («Желтоксан») в знак солидарности с поэтом Бахыт Кенжеев читал стихи Б. Канапьянова по радио «Голос Америки».
 В годы «перестройки» по инициативе Союза писателей родились народные движения Невада — Семипалатинск за запрет ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне под лидерством Олжаса Сулейменова и Движение за спасение высыхающего Арала, руководимое Мухтаром Шахановым. Но это были последние весомые политические всплески от членов Союза писателей Казахстана.

Список председателей 
   
 Сакен Сейфуллин — основатель
 Тохтарбек Аспандиярович Дурумбетов - 1939-1940, 1944-1977.
 Ильяс Джансугуров- 1934—1935.
 Габбас Садуакасович Тогжанов- 1935—1936. :kk:Ғаббас Сәдуақасұлы Тоғжанов
 Сабит Муканов, 1936—1937, 1943—1951.
 Мухамеджан Каратаев- 1937—1938.
 Дихан Абилев- 1938—1939.
 Абдильда Тажибаев- 1939—1943.
 Абдирахим Жаймурзин — 1951—1953 :kk:Әбдірахим Жаймурзин
 Габиден Мустафин, 1953—1956, 1962—1964.
 Габит Мусрепов, 1956—1962, 1964—1966.
 Ади Шарипович Шарипов 1966—1971
 Ануар Алимжанов 1971—1979.
 Жубан Молдагалиев 1979—1983
 Олжас Сулейменов, 1983—1991.
 Калдарбек Найманбаев 1991-1996.
 Нурлан Мыркасымович Оразалин 1996-2018
 Улыкбек Есдаулет (2018 - по настоящее время

Здание Союза писателей 

В 1945 году СНК КазАССР было принято постановление о строительстве в 1946 году в Алма-Ате «Дома писателей имени Джамбула». Архитектором Сумароковым был разработан проект, но здание так и не было построено.

Здание, расположенное по адресу ул. Абылай хана 105, начали строить для размещения в нём Министерства иностранных дел Казахской ССР. Оно было построено по проекту архитекторов А. А. Леппика и А. Ф. Иванова.

В 1972 году по проекту архитектора И. В. Щевелевой к зданию были пристроены конференц-зал, кафе «Каламгер». Реконструкция была связана с проведением в Алма-Ате конференции писателей стран Азии  и Африки.

Архитектура 

Здание Союза писателей было построено в стилевых характеристиках классицизма и стало важным градоформирующим объектом города Алма-Аты того периода. Оно представляет собой образец гражданской и общественной советской архитектуры. Архитектурно-планировочная композиция трёхэтажного, прямоугольного в плане здания – центральноосевая. Главный вход расположен в выступе центрального ризалита. В торцах здания устроены боковые входы, оформленные аналогично главному. В основе композиции фасада – горизонтальная лента оконных проемов, противопоставленная вертикальному ритму пилястр композитного ордера в межоконных простенках и по углам здания.

Статус памятника 

10 ноября 2010 года был утверждён новый Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы, одновременно с которым все предыдущие решения по этому поводу были признаны утратившими силу. В этом Постановлении был сохранён статус памятника местного значения здания Союза писателей. Границы охранных зон были утверждены в 2014 году.

См. также 
 :Категория:Члены Союза писателей Казахстана

Примечания 

Памятники истории и культуры местного значения Алма-Аты
Культура Казахстана
Литература Казахстана
Союзы писателей
Общественные организации Казахстана